Mráz může být:

 mráz – nízká teplota přírodního vzduchu způsobující mrznutí vody
 Mráz (příjmení) – české příjmení
 Mrázové z Milešovky – český měšťanský a posléze i šlechtický rod z Litoměřic

Související články 
 Mrazík
 Mrázek